Фарук Арнаутовић је био југословенски и босанскохерцеговачки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Кочијаш
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1975. || Одборници (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Посјета (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале (ТВ мини серија) || Милиционер
|-
| 1979. || Њен пријатељ Филип (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Босанскохерцеговачки глумци
Југословенски глумци